

Geografia
Néré  – comune francese
Nère  – fiume francese, affluente del Louge
Nère  – fiume francese, affluente del Sauldre

Persone
Mitchell Nere  – calciatore indonesiano
Rully Nere  – allenatore di calcio ed ex calciatore indonesiano

Altro
Nere  – di colore nero